Поляризація діелектрична
 Поляризація електрохімічна
 Поляризація електромагнітної хвилі
 Поляризація в суспільстві
 Поляризація атомів
 Поляризація електронів
 Поляризація світла
 Поляризація гірських порід
 Поляризація хімічного зв'язку
 Поляризація територіальна — процес, який відображає функціональний зв'язок ділянок із зворотними явищами, розміщеними на протилежних ділянках певної території.
 Атомна поляризація

Див. також 
 Поляриметрія
 Полярність
 Полярографія
 Ефект Ханле